Niende etape af Tour de France 2010 var en 204,5 km lang bjergetape. Den blev kørt tirsdag d. 13. juli fra Morzine-Avoriaz til Saint-Jean-de-Maurienne.

 Etape: 9. etape
 Dato: 13. juli
 Længde: 204,5 km
 Danske resultater:
 60. Chris Anker Sørensen + 15.19
 61. Jakob Fuglsang + 20.07
 91. Nicki Sørensen + 25.56
 94. Matti Breschel + 25.56
 122. Brian Vandborg + 30.15
 Gennemsnitshastighed: 36,2 km/t

Point- og bjergspurter

1. sprint (Cluses) 
Efter 25,5 km

2. sprint (La Bâthie) 
Efter 135,5 km

1. bjerg (Côte de Châtillon) 
4. kategori stigning efter 18,5 km

2. bjerg (Col de la Colombière) 
1. kategori stigning efter 46 km

3. bjerg (Col des Aravis) 
2. kategori stigning efter 71 km

4. bjerg (Col des Saisies) 
1. kategori stigning efter 97 km

5. bjerg (Col de la Madeleine) 
HC kategori stigning efter 172,5 km

Resultatliste

Manglende ryttere 
 35  Simon Gerrans (SKY) stillede ikke til start.
 71  Vladimir Karpets (KAT) stillede ikke til start.
 144  Roger Kluge (MRM) stillede ikke til start.
 215  Markus Eibegger (FOT) udgik.
 216  Fabio Felline (FOT) stillede ikke til start.

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 09

en:2010 Tour de France, Prologue to Stage 10#Stage 9